

Ім'я 
 Зиновій () — чоловіче ім'я.

Топоніми 
 Зиновій Наволок — село в Подпорожському районі Ленінградської області Росії.